Jméno a příjmení Václav Valeš má více nositelů:

 Václav Valeš (letec) (1914–1941) – český a československý odbojář, za 2. světové války pilot RAF
 Václav Valeš (politik) (1922–2013) – český ekonom a politik, v 60. letech člen čs. vlád za KSČ, za normalizace vězněn, po sametové revoluci místopř. vlád ČSFR
 Václav Valeš (právník) (1979–2022) – český právník a teolog, specializující se na oblast konfesního práva a církevních dějin